Saint-Florent ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Saint-Florent (Korsika), Département Haute-Corse
 Saint-Florent (Loiret), Département Loiret
 Saint-Florent-des-Bois, Département Vendée
 Saint-Florent-le-Vieil, ehemalige Gemeinde im Département Maine-et-Loire
 Saint-Florent-sur-Auzonnet, Département Gard
 Saint-Florent-sur-Cher, Département Cher